Lesieniec peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Lesieniec, un village de la voïvodie de Łódź
 Lesieniec, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Lesieniec, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie